Mel Brown – batterista statunitense
Mel Brown – cestista canadese
Mel Brown – chitarrista statunitense